Стефаник — українське прізвище.

 Стефаник Василь Ілліч (*1939 — †2010) — український науковець-біолог.
 Стефаник Василь Семенович (*14 травня 1871 — †7 грудня 1936) — український письменник.
 Стефаник Семен Васильович (*1904 — †1981) — син Василя Стефаника.
 Стефаник Юрій Васильович (*1909 — †1985) — син Василя Стефаника.

Українські прізвища
Прізвища на -ник